

Patronymie
 Christian Darlet (1946- ) est un joueur français de rugby à XV.
 Gilles Darlet (1965- ) est un joueur de rugby à XV français.